Сеффле (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Сеффле — місто у Швеції, у лені Вермланд.